Seconds pode referir-se a:

"Seconds" (canção), composta em 1983 pelo grupo irlandês, U2
Seconds (filme), lançado em 1996 e dirigido por John Frankenheimer

Desambiguação